Архиепархия Хониары () — архиепархия Римско-католической церкви c центром в городе Хониара, Соломоновы Острова. В митрополию Хониары входят епархии Ауки и Гизо. Кафедральным собором архиепархии Хониары является собор Святого Креста.

История 
27 июля 1897 года Святой Престол учредил апостольскую префектуру британских Соломоновых островов, выделив её из апостольского викариата Новой Померании (сегодня — Архиепархия Рабаула). 21 января 1904 года апостольская префектура британских Соломоновых островов была переименована в апостольскую префектуру Южных Соломоновых островов.

1 июня 1912 года Римский папа Пий X выпустил бреве Maxima simper, которым преобразовал апостольскую префектуру Южных Соломоновых островов в апостольский викариат.

11 июня 1959 года апостольский викариат Южных Соломоновых островов передал часть своей территории в пользу возведения нового апостольского викариата Западных Соломоновых островов (сегодня — Епархия Гизо).

15 ноября 1966 года Римский папа Павел VI преобразовал апостольский викариат Южных Соломоновых островов в епархию Хониары.

15 ноября 1978 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу Laetentur insulae multae, которой возвёл епархию Хониары в ранг архиепархии.

17 декабря 1982 года архиепархия Хониары передала часть своей территории для возведения новой епархии Ауки.

Ординарии архиепархии 
 епископ Julien Vidal (июль 1897—1903);
 епископ Jean-Ephrem Bertreux (1903 — † 4.01.1919);
 епископ Louis-Marie Raucaz (13.07.1920 — † 22.07.1934);
 епископ Jean-Marie Aubin (8.04.1935 — 1958);
 архиепископ Daniel Willem Stuyvenberg (27.11.1958 — 3.12.1984);
 архиепископ Adrian Thomas Smith (с 3 декабря 1984 года — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Бреве Maxima semper, AAS 4 (1912), стр. 440  
  Булла Laeta incrementa  
  Булла Laetentur insulae multae

Ссылки 
 Информация  
 Краткая история архиепархии Хониары с фотографией кафедрального собора Святого Креста 

Католические епархии Соломоновых Островов